Imre Molnár ist der Name folgender Personen:

* Imre Molnár (Fußballspieler) (1885–1942), ungarischer Fußballspieler 
 Imre Molnár (Turner) (1949–2019), ungarischer Turner